Sawai Madhopur (district), een district van de Indiase staat Rajasthan
 Sawai Madhopur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Sawai Madhopur